МЛБ в сезоне 1996 — стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола. Победителем Мировой серии стала команда «Нью-Йорк Янкиз».

Регулярный сезон 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Национальная лига

Американская лига

Плей-офф

Национальная лига 
 Первый раунд:
 Сент-Луис Кардиналс — Сан-Диего Падрес 3-0
 Атланта Брэйвз — Лос-Анджелес Доджерс 3-0
 Финальная серия лиги:
 Атланта Брэйвз — Сент-Луис Кардиналс 4-3

Американская лига 
 Первый раунд:
 Нью-Йорк Янкиз — Техас Рэйнджерс 3-1
 Балтимор Ориолс — Кливленд Индианс 3-1
 Финальная серия лиги:
 Нью-Йорк Янкиз — Балтимор Ориолс 4-1

Мировая серия 
 Мировая серия 1996: Нью-Йорк Янкиз — Атланта Брэйвз 4-2

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ

Сезоны МЛБ
1996 год в бейсболе